Danilo Caymmi – chitarrista, flautista, cantante e compositore brasiliano
 Dori Caymmi – cantante, chitarrista e compositore brasiliano
 Dorival Caymmi – musicista e cantante brasiliano
 Nana Caymmi – cantante brasiliana